Эрнст-Хуго Йерегорд (, урожд. Ernst Hugo Alfred Järegård; 12 декабря 1928 — 6 сентября 1998) — шведский актёр.

Биография 
Эрнст-Хуго Йерегорд родился в городе Истад, лен Мальмёхус, Швеция. С 1962 года он был актёром Шведского Королевского Драматического Театра, тогда же сыграл ряд блестящих ролей: эксцентричного Гитлера в «Швейке во Второй Мировой Войне» (постановка Бертольда Брехта, 1963), Эстрагона в легендарной постановке 1966 года Самюэла Беккета «В ожидании Годо», Терсита в шекспировской пьесе «Троил и Крессида» (1967), Оргона в пьесе Мольера «Тартюф» (1971), Яльмара Экдаля в постановке Ингмара Бергмана (1972) ибсеновской «Дикой утки», Нерона в «Британнике» Жана Расина (1974) и др. Йерегорд на протяжении 90-х годов активно сотрудничал с датским режиссёром Ларсом фон Триером. Их дружба продолжалась вплоть до самой смерти Йерегорда. Его можно увидеть в таких фильмах как «Европа»(1991), «Королевство»(1994—1997), «Трансформер-портрет Ларса фон Триера»(1997).

Фильмография 
 Raggargänget (1962)
 Svenska bilder (1964)
 Ön (1966)
 Tartuffe (TV theatre) (1966)
 Waiting for Godot (TV theatre) (1971)
 Kvartetten som sprängdes (aka «The Quartet That Broke Up») (mini series) (1973)
 De tre från Haparanda (mini series) (1974)
 En handfull kärlek (1974)
 Fimpen (1974)
 Släpp fångarne loss, det är vår! (Release the Prisoners to Spring) (1975)
 Chez Nous (1978)
 Clownen Jac (TV theatre; monologue) (1981)
 Hans Christian och sällskapet (TV) (1981)
 Gråtvalsen (TV theatre) (1982)
 Skånska mord (aka «Skåne Murders») (TV series) (1986)
 VD (TV theatre) (1988)
 Европа (Europa) (1991)
 Den goda viljan (Best Intentions) (1992)
 Рогатка (The Slingshot) (1993)
 Nästa man till rakning (TV series) (1993)
 Королевство (1994)
 Cheek to Cheek (TV theatre) (1997)
 Королевство II (1997)

Примечания

Ссылки 
 Ernst-Hugo Järegård in Riget/The Kingdom; «Compulsive lobotomy» — @YouTube
 Ernst-Hugo Järegård — Den första gång jag såg dig (1969) — @YouTube
 Ernst-Hugo Järegård — Dover-Calais (1987) — @YouTube
 Ernst-Hugo Järegård — I Spaniens månsken (1969) — @YouTube
 Bo Kaspers Orkester feat. Ernst-Hugo Järegård (live 1996) — @YouTube
 Ernst-Hugo Järegård featured here in the intro for Swedish cult film «Släpp fångarne loss det är vår» (Release the Prisoners to Spring) by Hasseåtage — @YouTube